Rada Stanu – we Francji
 Rada Stanu – najwyższy organ sądownictwa administracyjnego w Turcji
 Rada Stanu – w Księstwie Warszawskim
 Rada Stanu – w Królestwie Polskim w latach 1815–1867
 Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim – w roku 1917
 Rada Stanu Królestwa Polskiego – w roku 1918
 Rada Stanu Rzeczypospolitej Polskiej – organ doradczy Prezydenta RP i Rządu na uchodźstwie (1971–1972)

Zobacz też 
 Rada Narodowa
 Rada Państwa